Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходил с 27 по 29 марта 1998 года на катке Олимпийский овал Калгари (Калгари, Канада).

Расписание

Медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Uitslagen WK Afstanden 1998 op SchaatsStatistieken.nl

Чемпионаты мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях
1998 год в конькобежном спорте
Март 1998 года
Международные спортивные соревнования в Калгари
Международные соревнования по конькобежному спорту в Канаде
Чемпионаты мира в Канаде